Magnus Nilsson (1106 – 4 giugno 1134), principe danese.
Magnus Nilsson (1947-), attore svedese
Magnus Nilsson (1970–), ex tennista svedese.
Magnus Nilsson (1978-), ex hockeista su ghiaccio svedese